Mats Olofsson kan syfta på 

 Mats Olofsson (meteorolog) (född 1951), meteorolog och forskningschef
 Mats Olofsson (musiker) (aktiv 1978–1981), musiker